European Touring Car Cup 2014 – dziesiąta edycja pucharu wyścigowego European Touring Car Cup. Składała się ona z pięciu rund na torach Circuit Paul Ricard, Slovakiaring, Salzburgring, Circuit de Spa-Francorchamps oraz na torze Autodromo di Pergusa. Ponownie samochody podzielono na cztery kategorie: Super 2000 (TC2 i TC2T), Super 1600 oraz Single-makes Trophy.

Lista startowa

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacje końcowe

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona European Touring Car Cup 

Sezony European Touring Car Cup
2014 w sportach motorowych